Kurepa ist der Familienname folgender Personen:

 Đuro Kurepa (1907–1993), jugoslawischer Mathematiker
 Svetozar Kurepa (1929–2010), kroatischer Mathematiker